Walter Antunes é um estádio de futebol brasileiro localizado na cidade de Barbacena, em Minas Gerais. Com capacidade para 3.500 pessoas, os clubes mandantes são o Andaraí e o Atlético Três Corações.

História

Princípios e Construção 
Sylvio Romano Quintão passando certa vez pelo Beco Tugúrio, hoje Rua São Vicente de Paula, ficou deslumbrado com um terreno utilizado, naquela época, pelo Derby Clube Barbacenense. Procurou o dono do imóvel, José Alvez de Oliveira, ex-presidente do Derby Clube, e fez uma proposta de compra que da primeira vez não foi aceita. Não desistindo da empreitada Sylvio Romano Quintão voltou a se encontrar com o proprietário e, desta vez, ficou acertada a compra do terreno, onde fica o atual estádio Walter Antunes,pelo valor Cr$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros), a nova moeda vigente no Brasil. Mas como pagar se o clube não tinha o dinheiro? Sylvio Romano Quintão conseguiu um empréstimo de parte desta quantia no antigo Banco da Lavoura e o restante com o Sr. Miranda, morador da vizinha cidade de Barroso, e estava concretizada a transação.

Mais uma vez os abnegados simpatizantes do Clube da Boa Vontade arregaçaram as mangas e, depois de trabalhar até as 17 horas, se dirigiam ao local do terreno com ferramentas cedidas por empréstimo e se dedicavam a construir o hoje Estádio Walter Antunes.

Fatos Históricos 

Um dos fatos mais importantes de sua história é que no início de 1948, em seu estádio, aconteceu a primeira transmissão de futebol ao vivo do interior de Minas Gerais, em uma partida contra o Social Ferroviário de Santos Dumont.=

Durante o fim da década de 60, foi palco para as participações de seu clube mandante nas principais divisões do futebol mineiro, o que, mais especificamente entre os anos de 1967 a 1969.

Atualmente 
O estádio é de propriedade do Andaraí Esporte Clube, equipe local, sendo atualmente palco de vários torneios de nível amador e profissional. Fica situado no bairro homônimo, e possui capacidade para, aproximadamente, 3.500 espectadores.

Em 2021, após vários atritos com a prefeitura de Três Corações, o Atlético Três Corações fechou um contrato com a diretoria do Andaraí e a prefeitura de Barbacena para a disputa do Campeonato Mineiro na cidade, fazendo com que depois de vários anos, o estádio voltasse a receber um partida de futebol profissional.

Estádios de futebol de Minas Gerais
Barbacena